Anton Koelbl bzw. Anton Kölbl ist der Name folgender Personen:

* Anton Kölbl (Maler) (1771–1832), österreichischer Maler und Zeichner 
 Anton Koelbl (Schauspieler) (* 1957), deutscher Schauspieler